Les Zambelli sont une famille patricienne de Venise, dont une partie est issue de la noblesse de Padoue et fut agrégée par Venise du temps de la guerre de Candie. Une deuxième partie est d'ancienne origine vénitienne et ne fut agrégée qu'en 1685. Elle eut des terres et des juridictions dans les états de la Maison d'Autriche.

Les armes des premiers Zambelli sont d'azur à une face de gueules et en chef un homme à demi corps vêtu de la même couleur qui étendant ses bras, tient deux fleurs de lis d'or, avec un troisième en pointe de l'écu.Les seconds sont taillés d'azur et de gueules avec une barre d'argent, de laquelle nait une pièce du même métal, qui en fait un chevron avec une croix d'or alaisée en chef.

Palais de Venise 
le Palais Pemma Zambelli

Famille de la république de Venise